«За кровь платят кровью» (), оригинальное название «Bound by Honor» — «Связанные честью» — фильм режиссёра Тэйлора Хэкфорда 1993 года, криминальная драма, производство США. Первая, закрытая премьера в США прошла 5 февраля 1993 года, открытая 30 апреля 1993 года.

Сюжет 
Фильм снят по реальным событиям из жизни поэта Джимми Сантьяго Бака. Он же написал сценарий для фильма.

Главный герой Микло Велка — парень из Восточного Лос-Анджелеса. Он наполовину латиноамериканец, и от белого отца ему достались голубые глаза, светлая кожа и волосы. Из-за этого он получил прозвище «Milkweed» (Молочай). Вместе со своими двоюродными братьями Пако и Крусом, Микло состоял в банде Восточного Лос-Анджелеса, известной как «Vatos Locos». По стечению обстоятельств Микло надолго попадает в тюрьму и проходит там школу жизни. В 1972 году, когда Микло возвращается, мать устраивает его пожить у своей старшей сестры — Долорес. Сын Долорес — Пако — кузен Микло. И вот Микло вспоминает с чего всё начиналось и хочет наладить старые связи. Главный герой проходит по своему району, который знаком ему с самого детства. И выясняет, что за время его отсутствия многое изменилось.
Его двоюродный брат Круз Канделария стал талантливым художником, но подсел на наркотики. А Пако Агилар работает в полиции и с обоими братьями у него теперь серьезный конфликт. Возможно, встреча на старых улицах что-то изменит в их жизни?

В ролях

Примечания

Ссылки 

Фильмы-драмы США
Фильмы США 1993 года
Фильмы Hollywood Pictures